Geologische Gesellschaft bezeichnet:

 die Österreichische Geologische Gesellschaft
 die Deutsche Geologische Gesellschaft – Geologische Vereinigung bzw. die frühere Geologische Vereinigung
 die deutsche Übersetzung der Geological Society of London
 die Ungarische Geologische Gesellschaft (Magyarhoni Földtani Társulat)

en:List of geoscience organizations